een artiest die de illusie wekt dat hij over buitengewone mentale vaardigheden en vermogens beschikt; zie Mentalisme (amusementsvorm)
 The Mentalist, een Amerikaanse tv-serie